Cerkev svetega Janeza Evangelista lahko pomeni:
 Cerkev svetega Janeza Evangelista v Krškem,
 Cerkev svetega Janeza Evangelista, Parma, Italija,
 Cerkev svetega Janeza Evangelista v vasi Vine (občina Zagorje ob Savi)